Скугрић може да се односи на:
 Скугрић, насељено мјесто у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Скугрић Горњи, насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Доњи Скугрић, насеље у општини Модрича, Република Српска, БиХ
 Скугрићи, насеље у општини Милићи, Република Српска, БиХ